Малхи — древний народ, живший в центральной части Северного Кавказа. Обычно их считают самым западным нахским народом, и их имя имеет нахский корень (Малх, солнце, связанное с главным богом, также известного, как Де́ла, согласно Вайнахской мифологии). О них мало что известно из-за потери исторических сочинений. Малхи — один из чеченских тухумов.

История 
В отличие от дзурдзуков, у Малхов, похоже, сложилась монархическая форма правления. В государстве Малх был правитель, называвший себя «эла» (царь).

К V веку до нашей эры нахские народы Северного Кавказа (малхи на западе, дзурдзуки на востоке, а также другие нахские племена, такие как глигвы, кистинцы, хамекиты и садики, хотя границы между многими из эти народы были нечеткими и не точными) обращались к более крупным государствам за помощью против северных кочевых захватчиков. В то время как двалы и дзурдзуки объединились с Колхидой и Иберией, царство Малх стало сильным союзником Боспорского царства. В 480 году до н. э. Адермалх, правитель царства Малх, женился на дочери боспорского царя. Дальнейшая история Малха неизвестна.

См. также 
 Малхиста

Примечания 

Вайнахи
Боспорское царство